C6H11NO2 – formula molecolare dell'1-metilprolina
C6H11NO2 – formula molecolare dell'acido pipecolico
C6H11NO2 – formula molecolare del vigabatrin

Formule molecolari